Piorunowiec – wzniesienie w Gorcach
 piorunowiec, fulguryt – rodzaj minerału